Lebakbarang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Lebakbarang, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Lebakbarang, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar